Die 1. Amateurliga Hessen 1957/58 war die achte Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Der Meister qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur zweithöchsten deutschen Liga, der 2. Oberliga. Meister wurde der VfB Friedberg. Absteigen mussten Eintracht Wetzlar und BC Sport Kassel.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1957/58 bei asc-neuenheim.de

1958
Fußballsaison 1957/58
1958